Arthur Walsh kan syfta på bland andra:

* Arthur Walsh, 2:e baron Ormathwaite (1827–1920), brittisk peer
 Arthur Walsh, 3:e baron Ormathwaite (1859–1937), brittisk hovman
 Arthur Walsh (1896–1947), amerikansk politiker